Рожерио Оливейра да Силва ( более известный, как Рожерио ; родился 13 января 1998 года, Нобрис, Бразилия) — бразильский футболист, защитник клуба «Сассуоло».

Клубная карьера 
Рожерио — воспитанник клубов «Интернасьонал», а также итальянских «Сассуоло» и «Ювентуса». В 2017 году он подписал профессиональный контракт с туринской командой. Летом того же года для получения игровой практики Рожерио на правах аренды перешёл в «Сассуоло». 5 ноября в матче против «Милана» он дебютировал в итальянской Серии A, заменив во втором тайме Маттео Политано.

Международная карьера 
В 2015 году Рожерио принял участие в юношеском чемпионате мира в Чили. На турнире он сыграл в матчах против команд Северной Кореи, Англии, Гвинеи, Новой Зеландии и Нигерии.

В 2017 года Рожерио в составе молодёжной сборной Бразилии принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Чили, Эквадора, Колумбии и Венесуэлы.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru

Футболисты Бразилии
Игроки сборной Бразилии по футболу (до 20 лет)
Игроки олимпийской сборной Бразилии по футболу
Игроки ФК «Сассуоло»